Артур Пол Массаро III ( ; род. 21 июня 1991, Мэриленд, США) — старший политический советник Хельсинкской комиссии США, также известной как Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, где его сфера деятельности включает борьбу с коррупцией, права человека, санкции, незаконное финансирование и энергетическую безопасность.

Массаро принимал участие в разработке различных реформ в области борьбы с коррупцией и защиты прав человека и продвигал их через законодательную систему.

Молодость и образование 
Массаро родился 21 июня 1991 года в городе Мэриленд. Провел детство и вырос он в административном районе Севэрна Парк города Мэриленд, где посещал среднюю школу "Севэрна Парк" . Он окончил Университет штата Мэриленд, Колледж-Парк, где получил степень бакалавра в области «государственного управления и политики» и германистики. Степень магистра по специальности «государственная политика со специализацией в области международной безопасности и экономической политики» получил в Школе публичной политики Университета Мэриленда, где также получает степень доктора философии.

Карьера 
Массаро публично выступал против того, чтобы диктаторы использовали спорт как инструмент внешней политики.

В июле 2022 года, как старший советник конгресса США, он заявил, что «Россия всегда лжёт» и призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты .

Примечания 

Выпускники Мэрилендского университета в Колледж-Парке
Родившиеся в Мэриленде
Родившиеся в 1991 году
Родившиеся 21 июня